

Astrologia 
Cancro – uno dei dodici segni zodiacali.

Astronomia 
Cancro – costellazione dello zodiaco

Botanica 
Cancro corticale del castagno – malattia del castagno

Medicina 
Cancro – sinonimo di neoplasia maligna

Pagine correlate
Cancer

Altri progetti